A Proliga de 2004/2005 foi a 2ª edição, competição organizada pela Federação Portuguesa de Basquetebol,  É disputada por 16 equipas. A Sociedade Recreativa Lealdade Sampaense conquistou o seu 2º Título.

Clasificação Fase Regular

Calendário

Play-Off Descida
1a Eliminatória:

CP Esgueira – Illiabum Clube, 65-67, Illiabum Clube – CP Esgueira, 67-69 e 67-61 (CP Esgueira – Illiabum, 1-2)	

Sport Algés e Dafundo – Académica, 88-87, Académica - Sport Algés e Dafundo, 77-68 e 93-94 (Sport Algés e Dafundo – Académica 2-1)	

Maia Basket Clube – VP Aguiar, 69-79, VP Aguiar – Maia Basket Clube, 71-65 (Maia Basket Clube – VP Aguiar 0-2)

Atlético CP – Galitos Weber, 79-68, Galitos Weber – Atlético CP, 75-89 (Atlético CP – Galitos Weber 2-0)

2a Eliminatória:

CP Esgueira – Académica, 86-73, Académica – CP Esgueira, 92-91 e 69-72 (CP Esgueira – Académica 1-2)

Maia Basket Clube – Galitos Weber, 76-72, Galitos Weber – Maia Basket Clube, 77-64 e 81-72 (Maia Basket Clube – Galitos Weber 1-2)

Apuramento de Campeão

Calendário Play-offs

Quartos de Final

Meias finais

Final

Referências

http://www.fpb.pt/fpb2014/!site.go?s=1&show=com&id=365

http://www.fpb.pt/fpb2014/!site.go?s=1&show=com&id=365&layout=classificacao

http://www.fpb.pt/fpb2014/!site.go?s=1&show=com&id=365&layout=resultados

http://www.eurobasket.com/Portugal/basketball-Proliga_2004-2005.asp

http://sampaensebasket.pt/index.php/palmares/

http://www.esgueirabasket.com/news/610-regresso.html